Шалап:

Шалап (приток Нени) — река в Алтайском крае
Шалап (приток Чумыша) — река в Алтайском крае
Шалап — село в Алтайском крае
Шалап — азиатский напиток или суп.